Ögonlockespindlar (Nemastomatidae) är en familj av spindeldjur. Ögonlockespindlar ingår i ordningen lockespindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar